Walter Petzel ist der Name von

* Walter Petzel (Offizier) (1883–1965), deutscher General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Walter Petzel (Ingenieur) (Peter Walter Petzel, 1881–nach 1924), deutscher Ingenieur, Baurat und Regierungs-Baumeister